Сезон ФК «Маріуполь» 2017—2018 — 18-й сезон ФК «Маріуполь» у вищому дивізіоні українського чемпіонату. «Маріуполь» виступав у Прем'єр-лізі та кубку України.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Залишили клуб

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Прем'єр-ліга

Турнірна таблиця 

|}

Таблиця результатів

Результати по турах

Матчі 

 ФК «Маріуполь» отримав технічну перемогу з рахунком 3:0 ФФУ, після того як «Динамо» (Київ) відмовився грати матч у Маріуполі

Кубок України

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які залишили сезон по ходу сезону

Останнє оновлення: 20 травня 2018

Бомбардири 

Останнє оновлення: 20 травня 2018

«Сухі матчі» 

Останнє оновлення: 20 травня 2018

Дисциплінарні порушення 

Останнє оновлення: 20 травня 2018

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Українські футбольні клуби в сезоні 2017–2018
Маріуполь (футбольний клуб)